Це́рковь Свято́й Екатери́ны () — храм Армянской апостольской церкви в Санкт-Петербурге. Расположен по адресу Невский проспект, д. 40-42.

История 
Первые армяне появились в Санкт-Петербурге почти сразу после основания города. В 1710 году они создали свою общину. В это время они собирались в частных домах. Первое прошение о постройке армянской церкви от архимандрита Минаса было подано в 1714 году, но было отклонено властями. Только  года столичная община, насчитывавшая 30 дворов, получила согласие Синода на открытие молитвенного дома в деревянном здании на 3-й линии Васильевского острова. В январе 1740 года Лука Ширванов (Гукас Ширванян) получил разрешение построить «церковь армянскую небольшую каменную своим иждивением». Но после смерти Анны Иоанновны строительство прекратилось. В соответствии с манифестом, изданным в июле 1763 года, о свободном отправлении церковных обрядов всеми народами, поселившимися в России, в обеих столицах были отведены места под строение иноверческих церквей и причастных к ним зданий.

 года по челобитной главы армянской общины И. Л. Лазарева (Ованес Лазарян) «с прочими армянами» последовало устное повеление Екатерины II «дозволить им построить в Петербурге церковь». Место для церкви было отведено на участке бывшей Малой придворной конюшни «в знатном у столице положении на Большом проспекте, против каменного гостиного двора, почему и сооружение церкви требовало немалого капиталу...».

Работы велись по проекту Ю. М. Фельтена достаточно быстро и уже в 1772 году церковь была освящена. Её строительство обошлось в 33 тыс. рублей. На сооружение храма И. Л. Лазарев лично пожертвовал 30 тыс. рублей, на которые и была сооружена церковь в соответствии с парадным великолепием центра столицы. За такую услугу общиной было позволено ему возвести на церковной земле  свой собственный дом с южной стороны в линию с застройкой проспекта (Невском пр., 42). Выстроенное по проекту Фельтена жилое здание обошлось Лазареву в 50 000 рублей. Строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее. Построив здания целиком на свои деньги, Лазарев тем самым упрочил авторитет наиболее влиятельного лица в армянской общине. Позже он продал дома за ту же цену церковному приходу.

18 февраля 1780 года армянский архиепископ Иосиф (Аргутинский) при участии восьми священников и в присутствии князя Г. А. Потемкина-Таврического совершил освящение храма во имя великомученицы Екатерины, небесной покровительницы Императрицы. Церковь стала центром армянской культуры в Петербурге: при ней была открыта типография и национальная школа, действующая и по сей день.

В 1794—1797 годах перед церковью были выстроены ворота.

В 1841 году был произведён первый капитальный ремонт церкви архитектором Л. Ф. Вендрамини.

В конце 1858 года была установлена чугунная решетка ворот, отлитая на фабрике Шопена по проекту Н. П. Гребёнки (существовала до конца XIX века).

В 1865 году первоначальная башенка была превращена в колокольню для трёх колоколов.

В 1887 году художник И. К. Айвазовский подарил общине картину «Христос на Тивериадском озере».

В 1900—1906 годах А. И. Таманян произвел новый капитальный ремонт здания, укрепив стены и перекрытия и сделав хоры.

В 1915 году из ризницы Большой церкви Зимнего дворца были переданы частицы мощей апостола Фаддея и святого Григория Просветителя. Приход подчинялся Нахичевано-Бессарабскому епископату с центром в Кишинёве.

В мае 1930 года церковь была закрыта. В 1931—1934 была разделена перекрытиями. В здании находился штаб ПВО, а после войны — мастерская декораций театра музыкальной комедии.

В 1990 году армянская община,  во главе с потомком О. Лазаряна — Вячеславом Пашаевичем Лазаряном, обратилась с просьбой о возвращении церкви. 14 марта 1993 года в ней состоялось первое богослужение, после чего началась реставрация.

Полное освящение храма осуществил 12 июля 2000 года Патриарх-католикос всех армян Гарегин II в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В этот день из Эрмитажа общине были возвращены мощи святого Григория.

Архитектура 

Здание было построено архитектором Ю. М. Фельтеном в глубине участка, в створе им же спроектированных домов № 40 и 42, фасады которых вытянуты по линии Невского проспекта (строительство северного флигеля производилось на десятилетие позднее, возможно, помощником Фельтена арх. Егором Соколовым). Из-за этого и главный фасад церкви неизбежно должен был быть ориентирован на Невский, а главный вход в храм — находиться не с западной, как принято, а с южной стороны. При том что единственная апсида церкви ориентирована на восток, внутреннее пространство церкви приобретает достаточно сложный характер.

В основу архитектурного решения фасада зодчий положил те же принципы, которыми он руководствовался и создавая чуть ранее лютеранскую церковь Св. Екатерины на Васильевском острове, но при этом заметно усилил его декоративное оформление, а сам портик получил более сильный вынос и дополнительные боковые стенки, с торцов оформленные пилястрами. Для того чтобы придать большее разнообразие поверхности стены, используются разные формы проёмов: прямоугольные и арочные в первом ярусе и небольшие круглые окошки (сочетающиеся с квадратными филёнками) — во втором. Вместо строгих капителей тосканского ордера здесь в колоннах портика и сдвоенных пилястрах, закрепляющих углы фасада, Фельтен использовал ионические капители «с висюльками», а на стенах между оконными проёмами первого и второго яруса размещены барельефы, воспроизводящие типичный барочный мотив — головки путти в облаках. Ангелочки же водружают крест над входной дверью в храм. Поле фронтона заполняет многофигурная композиция: «Католикос Григор Просветитель свершает крещение царя Трдата III».

В интерьере главный элемент декора — 20 парных колонн композитного ордера, размещённых по углам подкупольного квадрата и в преддверии алтарной апсиды. Облицованные жёлтым искусственным мрамором, с белыми капителями, они выразительно смотрятся на фоне беломраморных стен. Над колоннами — не прерываясь, по всему периметру помещения — тянется декоративный карниз с дентикулами.

См. также 
 Церковь Святого Воскресения (Санкт-Петербург)
 Армяне в Санкт-Петербурге
 Список армянских храмов России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт церкви
 Сайт газеты HAVATAMK
 Армянский форум
 Сайт газеты Армянская Церковь

Храмы, заложенные в 1771 году
Храмы, построенные в 1776 году в России
Армянское культурное наследие в России
Армянские храмы XVIII века
Екатерины
Здания и сооружения Невского проспекта
Санкт-Петербург Армянская
Здания, спроектированные Юрием Фельтеном
1776 год в Санкт-Петербурге
Культовые сооружения по алфавиту